Bei den Nordischen Skiweltmeisterschaften 1938, die vom 25. bis 28. Februar in Lahti in Finnland stattfand, kamen drei Wettbewerbe im Skilanglauf zur Austragung.

Die Skilanglaufwettbewerbe standen sämtlich unter der Dominanz der skandinavischen Länder, Finnland, Norwegen und Schweden die sich die Medaillen unter sich aufteilten. Die besten von Mitteleuropäern erbrachten Leistungen in den Einzelwettbewerben waren ein 34. Rang von Vincenzo Demetz über 18 km und ein 24. Platz von Bohuslav Musil im Dauerlauf. Die Schweizer Staffel errang mit dem vierten Platz ihr bisher bestes Ergebnis im Staffelwettbewerb, hatte dabei aber einen Rückstand von mehr als 11 Minuten auf das Team aus Finnland das vor Norwegen und Schweden erfolgreich blieb.

Der Finne Pauli Pitkänen krönte sich mit Gold im Einzel über 18 km und im Staffelwettbewerb zum Doppelweltmeister. Ebenso zwei Medaillen errang der Staffel-Olympiasieger von 1936 Kalle Jalkanen mit dem Sieg im Dauerlauf über 50 km und dem dritten Rang im Wettbewerb über 18 km.

Skilanglauf 18 km 

Datum: Samstag, 26. Februar 1938;

Teilnehmer: 213 genannt; 188 gestartet; 187 gewertet;

Durch den andauernden Schneefall wurden die Bedingungen für die Teilnehmer immer schlechter. Vor allem Läufer mit hinteren Startnummern hatten praktisch kaum Chancen auf einen Spitzenplatz. Nicht davon beeindrucken ließ sich der große Favorit Pauli Pitkänen, der trotz der widrigen Wettersituation das Rennen mit großem Vorsprung für sich entscheiden konnte.

Quellen 
 18 km hiihto miehet 26.2.1938 Lahdenmuseot
 18 km:n mutromaahiihto ja yhdistetyn kilpailun hiihto - Course de fond (18 km), spéciale et combinée, Wettbewerbprogram für WM 1938, s. 89-99, in Lahdenmuseot, Lahti
 Sportsmanden (norwegisch) vom 24. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 28. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Dauerlauf 50 km 

Datum: Montag, 28. Februar 1938;

Teilnehmer: 137 genannt; 81 oder 99 gestartet; 62 gewertet;

Der Finne Pekka Vanninen durchlief die Kontrollstationen bei Kilometer 24 und 33 noch mit großem Vorsprung, zweigte dann jedoch in eine falsche Spur ab und verlor so viel Zeit, dass er schließlich das Rennen aufgab.

Quellen 
 50 km hiihto miehet 28.2.1938 Lahdenmuseot
 50 km:n mutromaahiihto - Course de grand fond (50 km), Wettbewerbprogram für WM 1938, s. 113-119, in Lahdenmuseot, Lahti
 Helsingin Sanomat (finnisch) vom 1. März 1938, s. 11-12, in Päivälehti Archives, Helsinki
 Sportsmanden (norwegisch) vom 28. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 3. März 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

4 × 10 km Staffel 

Datum: Donnerstag, 24. Februar 1938;

Teilnehmer: 12 Mannschaften gemeldet; 11 gestartet; 11 gewertet;

Österreich belegte mit der Mannschaft Hans Jamnig, Hans Obermann, Hugo Sonnweber und Rudolf Wöss hinter Polen den neunten Rang. Dahinter folgten die Staffeln aus Estland und Lettland.

Finnland verzichtete auf seine Stars Pekka Niemi und Kalle Jalkanen die beide bei den Weltmeisterschaften 1937 mit der Staffel Silber geholt hatten. An ihrer Stelle komplettierten Matti Lauronen und Pauli Pitkänen die Mannschaft.

Bei den Schweden wurde Holmfrid Olsson I, der in der dritten Runde laufen sollte, vom Startrichter zurückgewiesen, da seine Meldung offenbar nicht rechtzeitig vorgelegt wurde. Für ihn musste kurzfristig Sigurd Nilsson aufgeboten werden, der aber seine Ski für den Wettbewerb nicht optimal gewachst hatte und große Probleme im Rennen bekam.

Quellen 
 Viestihiihto 4x10 km miehet 24.2.1938 Lahdenmuseot
 Sportsmanden (norwegisch) vom 24. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo
 Sportsmanden (norwegisch) vom 28. Februar 1938, s. -, in Deichmanske bibliotek, Oslo

Skilanglauf
Skilanglaufwettbewerb
Sportveranstaltung 1938
Sportveranstaltung in Lahti